Il blackest black (traducibile in italiano come: "il nero più nero") è una sostanza composta da nanotubi di carbonio sviluppato nel 2019 dal Massachusetts Institute of Technology in grado di trattenere il 99,995% della luce, diventando il materiale più nero mai creato dall'uomo.

Sviluppo 
Il materiale è nato per caso studiando alcune proprietà dei nanotubi di carbonio, impilando questi ultimi in verticale su un foglio di alluminio trattato con acido cloridrico.

Note

Altri progetti 

Nanotubi di carbonio
Scienza nel 2019
Nanomateriali
Colori